Грязнуха — топоним:

Населённые пункты 
 Грязнуха — хутор в Камышинском районе Волгоградской области.
 Грязнуха — село в Даниловском районе Волгоградской области.
 Грязнуха — деревня, подчинённая городу Лысьве Пермского края.
 Грязнуха — хутор в Татищевском районе Саратовской области, упразднён в 2001 г.
 Грязнуха — деревня в Алапаевском районе Свердловской области.
 Грязнуха — деревня в Карсунском районе Ульяновской области.
Грязнуха — до 1960 г. название села Советское в Советском районе Алтайского края.
Грязнуха — до 1968 г. название села Вишнёвое  Жирновского района Волгоградской области.
 Грязнуха — до 1968 г. название села Саянское в Черемховском районе Иркутской области.
 Грязнуха — до 1968 г. название деревни Уральская в Курагинском районе Красноярского края.
 Грязнуха — до 1964 г. название название деревни Заречная Мишкинского района Курганской области.
 Грязнуха — прежнее название села Соколово в Колыванском районе Новосибирской области.
 Грязнуха — до 1961 г. название села Майское в Ташлинском районе Оренбургской области.
Грязнуха — до 1963 г. название села Сосновоборское Петровского района Саратовской области.
 Грязнуха — до 1960 г. название села Приморское в Мелекесском районе Ульяновской области.
Грязнуха — до 1962 г. название села Волжское в Старомайнском районе Ульяновской области.
Грязнуха — до 1958 г. название села Луговое в городском округе город Ульяновск Ульяновской области.
 Грязнуха — прежнее название села Усть-Бурен в Каа-Хемском кожууне Республики Тыва.

Реки 
Бассейн Волги
 Грязнуха (приток Кунгура) — река в Пермском крае
 Грязнуха (приток Чепцы) — река в Пермском крае
 Грязнуха (приток Узы) — река в Пензенской и Саратовской областях
 Грязнуха (приток Большого Карамана) — река в Саратовской области
 Грязнуха (приток Каналейки) — река в Саратовской области
 Грязнуха (впадает в Куйбышевское водохранилище) — река в Татарстане

Бассейн Дона
 Грязнуха (нижний приток Иловли) — река в Волгоградской области
 Грязнуха (верхний приток Иловли) — река в Волгоградской и Саратовской областях
 Грязнуха (приток Арчады) — река в Пензенской и Саратовской областях
 Грязнуха (верхний приток Идолги) — река в Саратовской области
 Грязнуха (средний приток Идолги) — река в Саратовской области
 Грязнуха (нижний приток Идолги) — река в Саратовской области

Бассейн Енисея
 Грязнуха (приток Енисея) — река в Туруханском районе Красноярского края

Бассейн Кубани
 Грязнуха (приток Лабы) — река в Адыгее
 Грязнуха (приток Ульки) — река в Адыгее

Бассейн Оби
 Грязнуха (приток Золотухи) — река в Алтайском крае и Казахстане
 Грязнуха (приток Каменки) — река в Алтайском крае
 Грязнуха (приток Курьи) — река в Алтайском крае
 Грязнуха (приток Миасса) — река в Курганской области
 Грязнуха (приток Исети) — река в Свердловской области
 Грязнуха (приток Ляги) — река в Свердловской области

См. также 
 Грязь
 Грязнушка
 Грязная
Малая Грязнуха
Мокрая Грязнуха
Большая Грязнуха
Сухая Грязнуха